A Nemesis jelentései:

Nemesis, 1992-es film
Nemesis (Grip Inc.-album), az amerikai metalegyüttes 1997-es nagylemeze.
Nemesis (Stratovarius-album), a finn metalegyüttes 2013-as nagylemeze.
Nemesis - az evezőlábú rákok (Copepoda) egyik neme.

Lásd még 
Nemezis (egyértelműsítő lap)